Arbour ist der Familienname folgender Personen:
 Al Arbour (1932–2015), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Amos Arbour (1895–1943), kanadischer Eishockeyspieler
 Jack Arbour (1898–1973), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer 
 John Arbour (* 1945), kanadischer Eishockeyspieler
 Louise Arbour (* 1947), kanadische Richterin und UN-Hochkommissarin
 Tony Arbour (* 1945), britischer Politiker (Conservative Party)

Siehe auch:
 Arbor